Orehovlje (Kranj), een plaats in de Sloveense gemeente Kranj
 Orehovlje (Miren - Kostanjevica), een plaats in de Sloveense gemeente Miren - Kostanjevica